Blitzkrieg, een militaire tactiek (bliksemoorlog)
 Blitzkrieg (band), een Britse metalband
 Blitzkrieg (computerspel), een computerspel uit 2003